Las siglas AMPA pueden hacer referencia a distintos conceptos:
Asociación de Madres y Padres de Alumnos, un tipo de asociación escolar;
α-amino-3-hidroxil-5-metil-4-isoxazol-propionato, un agonista de un receptor bioquímico;
Receptor AMPA, receptor de glutamato;
Automedida de la presión arterial, medida domiciliaria de la presión arterial.
Ácido aminometilfosfónico (AMPA), ácido orgánico débil y uno de los principales productos de degradación del herbicida glifosato.